FK Lokomotiva može biti:

 FK Lokomotiva Brčko, bosanskohercegovački nogometni klub
 FK Lokomotiva Beograd, srpski nogometni klub
 FK Lokomotiva Mostar, bosanskohercegovački nogometni klub
 FK Lokomotiva Skopje, makedonski nogometni klub